Maietto ist der Familienname folgender Personen:
 Carlo Maietto (* 1937), italienischer Filmproduzent
 Renzo Maietto (* 1939), italienischer Drehbuchautor und Regisseur